Касита Бланка има више значења:

 Касита Бланка (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Касита Бланка (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику